Wagram kan syfta på följande platser:

USA 

 Wagram (ort), North Carolina, Scotland County,

Österrike 

 Wagram, Niederösterreich, platå, 
 Deutsch-Wagram, stad, Niederösterreich,

Se även 
 Slaget vid Wagram

Robotskapade USAförgreningar